Chlaenius sokotranus  — вид жужелиц рода слизнееды (Chlaenius) из подсемейства Harpalinae (надтриба Chlaeniitae, триба Chlaeniini, подтриба Chlaeniina). Ближний Восток, эндемик острова Сокотра.

Описание 
Среднего размера жужелицы, длина тела от 12,5 до 13 мм. Голова и пронотум чёрные, блестящие; надкрылья чёрные.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Chlaenius на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Chlaenius на сайте Biolib.cz 
 Chlaenius (Pachydinodes) sokotranus Csiki, 1931 на сайте «Carabidae of the World».  
Слизнееды
Животные, описанные в 1931 году
Насекомые Азии
Эндемики Сокотры